Brilparulazanger
 Maskerparulazanger